Сен-Сира́н-дю-Жамбо́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Шатору.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юго-запад от Парижа, 115 км на юго-запад от Орлеана, 50 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 224 человека (2007).

Достопримечательности 

 Замок Сен-Сиран
 Памятник семье Жана-Баптиста-Луи Франклина (), картографа Квебека

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini